Fang peut se référer à :
 Peuple fang de langues fangs ;
 un prénom
 Li Fang, une joueuse de tennis chinoise ;
 Li Fang, fonctionnaire érudit mandarin de la dynastie Song ;
 Jiang Fang, un auteur chinois ;
 Oerba Yun Fang, un personnage du jeu japonais Final Fantasy XIII (de Square Enix) ;
 Un astérisme utilisé en astronomie chinoise : Fang (astronomie chinoise) ;
 Fang, un village du val d'Anniviers dans le canton du Valais en Suisse
 Fang, un district du nord de la Thaïlande, ancienne capitale du Lanna
 Fang, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Zhoa ;
 le xian de Fang (房县), une subdivision administrative de la province du Hubei en Chine.
 Fang, un groupe américain de punk hardcore.
 Fang-Biloun, un village du Cameroun, dans la commune de Kobdombo.
 Fang, nom officiellement reconnu par l'Union astronomique international pour l'étoile Pi Scorpii Aa.

Nom de famille 
 Fang La (-1121), un rebelle chinois ;
 Fang Weiyi (1585-1668), peintre et poétesse chinoise
 Fang Fang (1955-), romancière et essayiste chinoise.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités
Homonymie de prénom